Paavonsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paavonsaaret (ö i Norra Savolax), 
 Paavonsaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar